Lau Lauritzen ist der Name folgender Personen:

* Lau Lauritzen senior (1878–1938), dänischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Lau Lauritzen junior (1910–1977), dänischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Schauspieler